W Rumunii
 Runcu – wieś w okręgu Buzău, w gminie Pârscov
 Runcu – gmina w okręgu Gorj
 Runcu – wieś w okręgu Gorj, w gminie Runcu
 Runcu – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Dascălu
 Runcu – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Pantelimon
 Runcu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Țibana

 Runcu Salvei – gmina w okręgu Bistrița-Năsăud
 Runcu Salvei – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Runcu Salvei

 Runcu – gmina w okręgu Vâlcea
 Runcu – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Runcu

 Runc